Silent Witness – film del 1932 diretto da R.L. Hough e Marcel Varnel
 Silent Witness – film del 1943 diretto da Jean Yarbrough
 Silent Witness – film per la televisione del 1985 diretto da Michael Miller
 Testimoni silenziosi (Silent Witness) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1996
 Silent Witness – film per la televisione del 2000 diretto da Matthew Penn
 Il silenzio del testimone (Silent Witness) – film per la televisione del 2011 diretto da Peter Markle

Pagine correlate
A Silent Witness